И́да — женское и мужское имя, существующее в германских, скандинавских, а также еврейских именословах.

Женское имя 
 Ида Герцфельдская (775—825) — святая, построившая первый каменный храм на восточной стороне Нижнего Рейна и ставшая первой святой земли Вестфалии.
 Ида Австрийская (около 1055—1101) — предположительно дочь Рапото IV, графа Шам из Пассау, пропала без вести.
 Ида Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хоймская (1804—1828) — немецкая принцесса из рода Асканиев.
 Ида Булонская (1160—1216) — графиня Булони.
 Ида Вальдек-Пирмонтская — принцесса Вальдек-Пирмонтская, супруга князя Георга Вильгельма.
 Ида Матильда Шаумбург-Липпская — принцесса дома Липпе, супруга Генриха XXII, принца Рейсс-Грейцского.
 Ида Саксен-Мейнингенская — принцесса Саксен-Мейнингенская, супруга принца Карла Бернхара.
 Ида из Эльсдорфа — знатная дама из Швабии, графиня Дитмаршена.

Псевдоним 
 Ида Мария — норвежская рок певица.
 Ида Прести — французская классическая гитаристка.

Мужское имя 
 Ида — первый король Берниции (547—559).
 Ида Анак Агунг Где Агунг — индонезийский политический деятель, национальный герой Индонезии.